Världsmästerskapet i ishockey för damer 2013 spelades i Ottawa, Ontario, Kanada mellan den 2 och 9 april 2013 och är det 15:e VM-turneringen som avgörs för damer. Kanada mötte USA i match om VM-titeln i den femtonde turneringen i rad. Amerikanskorna vann deras femte guldmedalj genom en 3-2-vinst. Ryssland erövrade sin andra bronsmedalj i VM-historien genom att besegra Finland med 2-0 i bronsmatchen. 

VM spelades i Ottawa, samma plats som det första världsmästerskapet 1990. VM-organisationen satte ett nytt turneringsrekord med över 150 000 sålda biljetter och i första omgångens match mellan Kanada och Finland sattes ett nytt rekord för en damishockey-match med 18 013 åskådare.  I turneringen utsågs Kanadas Marie-Philip Poulin till bästa forward och utnämndes samtidigt till mest värdefulla spelare, MVP.  Finlands Jenni Hiirikoski utsågs till bästa försvarare och Rysslands Nadezjda Aleksandrova fick pris som turneringens bästa målvakt.

VM i de lägre divisionerna spelas i olika perioder under april 2013:

 Division I, grupp A i Stavanger, Norge under perioden 7–13 april 2013.
 Division I, grupp B i Strasbourg, Frankrike under perioden 7–13 april 2013.
 Division II, grupp A i Auckland, Nya Zeeland under perioden 8–14 april 2013.
 Division II, grupp B i Puigcerdà , Spanien under perioden 1–7 april 2013.

Världsmästerskapet

Kvalificerade länder

Gruppspel
De åtta deltagande länderna som är kvalificerade är indelade i två grupper med fyra lag i varje baserade på resultaten från VM-turneringen 2012. De fyra bästa lagen från VM 2012, Finland, Kanada, Schweiz och USA, spelar i Grupp A medan lag fem till sju, Sverige, Ryssland och Tyskland, samt vinnaren av Division 1 2012, Tjeckien, spelar i Grupp B. De två bästa lagen i Grupp A går direkt till semifinalspel, medan lag tre och fyra spelar kvartsfinal mot de två bästa lagen i Grupp B, medan lag tre och fyra i Grupp B gör upp om att undvika att åka ur Toppdivisionen till VM-turneringen 2015.

Grupp A
Not: Ettan och tvåan direkt till semifinal, trean och fyran spelar kvartsfinal

Matchresultat
Alla tider är lokala (UTC-4)

Grupp B
Not: Ettan och tvåan spelar kvartsfinal, trean och fyran får spela för att undvika nedflyttning till Division I Grupp A inför VM 2015.

Matchresultat
Alla tider är lokala (UTC-4)

Nedflyttningsmatcher

Nedflyttningsmatcher spelades mellan de två sämst placerade lagen från grupp B. Matcherna spelades i bäst av tre matcher, där vinnaren kvalificerade sig för toppdivisionen inför Världsmästerskapet i ishockey för damer 2015, medan förloraren flyttas ned till Division I A. 

Alla tider är lokala (UTC-4)

 vann i två raka matcher och får spela i toppdivisionen i VM 2015.  flyttas ned till Division I A efter ett år i den högsta divisionen i VM.

Slutspel
Alla tider är lokala (UTC-4)

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om femte plats

Bronsmatch

Final

Slutställning

Division I

Grupp A
Division I Grupp A spelades i Stavanger, Norge mellan den 7 och 13 april 2013. 

Deltagande lag:
 
 
 
 
 
 

Slutresultat

Grupp B
Division I Grupp B spelades i Strasbourg, Frankrike mellan 7 och 13 april 2013. 

Deltagande lag:
 
  
  
  
  
  

Slutresultat

Division II

Grupp A
Division II Grupp A spelades i Auckland, Nya Zeeland mellan 8 och 14 april 2013.

Deltagande lag:
  
  
  
  
  
  

Slutresultat

Grupp B
Division II Grupp B spelades i Puigcerdà, Spanien mellan 1 och 7 april 2013.

Deltagande lag:
  
  
  
  
  
  

Slutresultat

Kval till Division II Grupp B 2015 
Kval till Division II Grupp B spelas i Izmir, Turkiet mellan 7 och 9 december 2012. Kvalet gäller en plats till VM 2015 Division II B.

Deltagande lag

Slutresultat

Matcher 
Spelplats: Izmir Arena,  Izmir, Turkiet

Referenser

Externa länkar
 Spelschema för Toppdivisionen
 2013 World Championship Program

2013 i Kanada
Internationella ishockeytävlingar i Kanada
Ishockeysäsongen 2012/2013
2013
Sport i Ontario
Sport i Stavanger
2013 i Norge
Internationella ishockeytävlingar i Norge
2013 i Frankrike
Sport i Strasbourg
Internationella ishockeytävlingar i Frankrike
2013 i Nya Zeeland
Sportevenemang i Auckland
Internationella ishockeytävlingar i Nya Zeeland
2013 i Spanien
Internationella ishockeytävlingar i Spanien
Auckland under 2000-talet